Okręty US Navy o nazwie USS "La Salle", pochodzącej od miasta LaSalle w stanie Illinois, nazwanego na cześć René-Roberta Cavelier de La Salle:

 Pierwszy "La Salle" (AP-102) nosił wcześniej nazwę "Hotspur". Był okrętem transportowym w służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi "La Salle" (AGF-3) był okrętem desantowym, z czasem przekształconym w okręt dowodzenia. Pozostawał w służbie w latach 1964-2005.

La Salle